Примо́рский бульвар — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Приморский бульвар — набережная в Баку.
 Приморский бульвар — улица в Мариуполе.
 Приморский бульвар — улица в Одессе.
 Приморский бульвар — улица в Севастополе.
 Приморский бульвар — улица в Северодвинске.
 Приморский бульвар — улица в Тольятти.

Прочее 
 «Приморский бульвар» — фильм Александра Полынникова.

См. также 
 Приморский проспект
 Приморская улица
 Приморское шоссе